

Cinema
 Dafne – film del 2019 diretto da Federico Bondi

Geografia
 Dafne – antico villaggio sirio presso Antiochia
 Dafne – località di epoca romana a nord del basso corso del fiume Danubio

Mitologia
 Dafne – personaggio della mitologia

Musica
 Dafne – opera di Jacopo Peri su libretto di Ottavio Rinuccini (1597)
 La Dafne – opera di Marco da Gagliano su libretto di Ottavio Rinuccini (1608)
 Dafne – opera del compositore tedesco Heinrich Schütz, la cui partitura è andata perduta (1627)

Onomastica
 Dafne – nome proprio di persona italiano femminile

Altro
 DAFNE – acceleratore di particelle sito presso i Laboratori nazionali di Frascati

Pagine correlate
Daphne
Dafni